

Musica 
 Bootleg – registrazione audio o video pirata
 Bootleg – altro nome del mash-up, tecnica musicale
 Bootleg – album di Larry Norman del 1972
 Bootleg – album dei Bad News del 1988
 Bootleg – album dal vivo Francesco De Gregori del 1994
 Bootleg – album degli Avenue D del 2004
 Bootleg – album degli Eric's Trip del 2007
 Bootleg – album di Kenshi Yonezu del 2017

Televisione 
 Chocolate Underground (Bootleg) – serie animata britannica